Bruno Siciliano (calciatore)
 Bruno Siciliano (ingegnere)